Сент-Фост () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 15 км на восток от Шатору.

Население 
Население — 270 человек (2007).

Достопримечательности 
 Замок Ферте ()
 Замок Тремблер ()
 Замок Сент-Фост ()

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini